Eine schöne Bescherung steht für:

 Eine schöne Bescherung (1981), Originaltitel Carbon Copy, US-amerikanisches Filmdrama von Michael Schultz 
 Eine schöne Bescherung (2015), Originaltitel En underbar jävla jul, schwedische Filmkomödie von Helena Bergström
 Eine schöne Bescherung (2018), Spielfilm der deutschen Fernsehserie Hubert und Staller
 Baby Boom – Eine schöne Bescherung, Originaltitel Baby Boom, US-amerikanische Filmkomödie von Charles Shyer (1987)
 Santa Clause – Eine schöne Bescherung, Originaltitel The Santa Clause, US-amerikanischer Film von John Pasquin (1994)

Siehe auch:
 Schöne Bescherung, Originaltitel Christmas Vacation, US-amerikanische Filmkomödie von Jeremiah S. Chechik (1989)
 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung, Originaltitel The Santa Clause 2, US-amerikanischer Film von Michael Lembeck (2002)
 Meine schöne Bescherung, deutsche Weihnachtskomödie von Vanessa Jopp (2007)